Саран — многозначный термин.

 Саран — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае.
 Саран (округ) — округ на западе индийского штата Бихар.
 Саран (рыба) — одно из названий помеси речного карпа с карасём.
 Саран, Шрия (род. 1982) — индийская актриса, танцовщица и фотомодель.
  — название, под которым в США и Великобритании выпускалось моноволокно из сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. В СССР известно было как совиден.

См. также 
 Саран-Шор
 Саран Ош
 Сарань
 Сарран

Примечания